Constantino Prinetti (1825/1830-1855), peintre Italien
 Giulio Prinetti (1851-1908), homme politique italien